Юшковы:

 Юшковы — древний русский дворянский род.
 Юшковы Села — деревня в Бежаницком районе Псковской области.